Zhou Zhonghe, né le  à Jiangdu dans la province du Jiangsu, est un paléontologue chinois. Il a décrit l'ancien oiseau Confuciusornis. Depuis 2014, ses équipes travaillent sur des fossiles d’Hamipterus (Hamipterus tianshanensis) et des œufs de l'espèce mis au jour dans cette province.

Biographie 
Zhonghe Zhou a commencé sa carrière à l'Université de Nanjing en 1982, étudiant la paléontologie et la stratigraphie. 

Il a reçu un Master of Science de la Graduate School de l'Académie chinoise des sciences (CAS), après quoi il a travaillé à l'Institut de paléontologie des vertébrés et Paléoanthropologie (IVPP) CAS à Pékin, avant de poursuivre des études supérieures à l'Université du Kansas, où il a obtenu son doctorat en biologie avec distinction en 1999. De là, il est retourné à l'IVPP pour poursuivre ses recherches sur la paléontologie des vertébrés.

Son intérêt principal est l'origine et l'évolution précoce des oiseaux, des plumes et des caractères aviaires. Il est aussi impliqué dans l'étude des sh mésozoïques, des dinosaures à plumes, des ptérosaures et de leur contexte paléoenvironnemental. Il est actuellement directeur et chercheur principal à l'IVPP, un associé étranger de l'Académie nationale des sciences des États-Unis et membre de l'Académie chinoise des sciences.

En 2014, l'équipe de Zhou Zhonghe décrit Hamipterus tianshanensis, une espèce du crétacé inférieur (entre 140 et 100 millions d’années), de la taille d'un goéland. Cette espèce était présente dans l'actuelle province du Xinjiang (Nord-Ouest de la Chine). Une des particularités de la découverte de Zhou Zhonghe est un ensemble de cinq œufs. Initialement, en 2004, un seul œuf de ptérosaure, avait été découvert en Argentine.

L’équipe de Zonghe Zhou a continué à étudier ce site, en publiant des résultats de plus en plus significatifs. Un nouveau gisement présente des centaines de fossiles mais surtout 215 œufs et potentiellement environ 300 (car certains se trouvent sous les œufs déjà mis au jour).

Pour l'équipe de Zhou Zhonghe et après des études des strates géologiques, le lieu de ponte se situerait dans un environnement lacustre, les œufs auraient été mis au jour par un violent orage : .

Cladogramme de Zhou Zhonghe (2004)

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Étudiant de l'université du Kansas
Paléontologue chinois
Membre de l'Académie chinoise des sciences
Naissance en janvier 1965
Naissance dans la province du Jiangsu